Heimeshoff ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Heimeshoff (1926–2020), deutscher Bauingenieur
 Jörg A. E. Heimeshoff (* 1951), deutscher Historiker